Sharmila ist der Familienname folgender Personen:

 Irom Chanu Sharmila (* 1970), indische Menschenrechtlerin
 Kumari Sharmila (* 1995), indische Leichtathletin